Simpson steht für:
 Simpson-Index, ein Diversitätsindex in der Ökologie
 Simpson (Familienname), Simpson als Familienname
 Simpson (Unternehmen), Team Simpson Racing, Inc., US-amerikanisches Unternehmen
 Simpson (Automobilhersteller), John Simpson, britischer Hersteller von Automobilen aus Stirling
 Simpson & Bibby, ehemaliger britischer Nutzfahrzeughersteller aus Manchester
 (4788) Simpson, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Die Simpsons, eine Zeichentrick-Serie

Geographische Objekte:
 Simpson Bluff, Landspitze der Thurston-Insel, Antarktis
 Simpson Crags, Felsvorsprünge im Viktorialand, Antarktika
 Simpson-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Simpson Head, Landspitze an der Lassiter-Küste, Palmerland, Antarktika
 Simpson Hills, Hügelgruppe im Palmerland, Antarktika
 Simpson-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika
 Simpson Peak, diverse Berge
 Simpson Ridge, diverse Gebirgskämme
 Simpson Rocks, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Kap Simpson, Kap der Insel Ufsøy, Mac-Robertson-Lands, Antarktika

Schiffe:
 Almirante Simpson (Schiff), U-Boot der chilenischen Marine (1928)
 Simpson (Schiff), U-Boot der chilenischen Marine (1982)

Orte

in Kanada:
 Simpson (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Simpson (Alabama)
 Simpson (Arkansas)
 Simpson (Colorado)
 Simpson (Georgia)
 Simpson (Illinois)
 Simpson (Indiana)
 Simpson (Kansas)
 Simpson (Kentucky)
 Simpson (Louisiana)
 Simpson (Minnesota)
 Simpson (Montana)
 Simpson (Nevada)
 Simpson (North Carolina)
 Simpson (Oklahoma)
 Simpson (Pennsylvania)
 Simpson (South Carolina)
 Simpson (West Virginia)
 Simpson Crossing (South Carolina)
 Simpson Crossroads (Georgia)
 Simpson Store (Pennsylvania)
 Simpson County (Kentucky), Verwaltungseinheit
 Simpson County (Mississippi), Verwaltungseinheit

Siehe auch:
 Simson (Begriffsklärung)
 Mount Simpson